Булык — название населённых пунктов.

Россия 
 Булык — село в Джидинском районе Бурятии.
 Булык — деревня в Боханском районе Иркутской области.